Southwest Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Southwest Historic District (North Carolina), ID-Nr. 89001854
 Southwest Historic District (Virginia), ID-Nr. 85001349
 Southwest Historic District (Wisconsin), ID-Nr. 04000653